Il nome Rebic può riferirsi a:
 Ante Rebić, calciatore croato
 Nikola Rebić, cestista serbo